Kresowiacy – program rozrywkowy. Stworzony przez pod Wyrwigroszem.
 Kresowiacy – ogólne określenie zespołu grup etnograficznych ludności polskiej, powstałych w wyniku kolonizacji polskiej na terenach wschodnich, gdzie zaznaczyło się głównie osadnictwo Mazowszan, a w mniejszym stopniu Małopolan.